Дружбівська сільська рада — Дніпропетровська область, Криничанський район
 Дружбівська сільська рада — Рівненська область, Радивилівський район
 Дружбівська сільська рада — Херсонська область, Іванівський район